Консепсион де Буенос Аирес има више значења:

 Општина Консепсион де Буенос Аирес (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Консепсион де Буенос Аирес (Консепсион де Буенос Аирес, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику